Катовице (польск. Katowice) — многозначный термин.

 Катовице — город на юге Польши в Верхней Силезии, столица Силезского воеводства.
 Катовице (Катовице-Пыжовице) — международный аэропорт, расположенный в Пыжовице в 30 км севернее от центра города Катовице.
 Катовице — главная и крупнейшая железнодорожная станция города Катовице.
 Катовице (также известен как ГКС) — польский футбольный клуб из города Катовице.
 Катовице (также известен как ГКС) — польский хоккейный клуб из одноимённого города.

 Катовице (округ Страконице) — город в юго-западной Чехии (округ Страконице).

См. также 
 Архиепархия Катовице
 Катовице-Пётровице
 Катовице-Шопенице-Южный